Der BoyleSports Grand Slam of Darts 2020 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 24. November 2020 zum vierzehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort sollte zum dritten Mal die Aldersley Leisure Village sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier nach Coventry in die Ricoh Arena verlegt, wo es ohne Zuschauer ausgetragen wurde.

Turniersieger wurde José de Sousa aus Portugal, der im Finale den Engländer James Wade mit 16:12 besiegte. Mit diesem Sieg war de Sousa der erste Portugiese, der ein PDC-Major-Turnier gewinnen konnte.

Bereits am ersten Turniertag stellte der Belgier Dimitri Van den Bergh in seiner Partie gegen Ricky Evans mit einem Average von 114,85 einen neuen Rekord bei einem Grand Slam auf. Im Viertelfinale kam es zum Spiel zwischen dem Australier Simon Whitlock und dem Niederländer Michael van Gerwen, welches Whitlock für sich entscheiden konnte, nachdem van Gerwen acht Matchdarts vergab. Zudem konnte der Australier für einen weiteren neuen Rekord bei einem Grand Slam sorgen, indem er in diesem Spiel 20 mal 180 Punkte warf und somit den Rekord von Adrian Lewis (18 mal 180) einstellte.

Format 
Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch Spieler der BDO an den Start gehen. Von den 32 teilnehmenden Spielern kamen dabei erstmals 30 von der PDC und nur zwei von der BDO.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt waren. In den Gruppen ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung der Gruppenphase. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System der Sieger des Turniers ermittelt wurde. Der Spielmodus stieg dabei von best of 9 legs in der Gruppenphase über best of 19 legs im Achtelfinale bis zu best of 31 legs ab dem Viertelfinale an.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von £ 550.000 verteilte sich wie folgt:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richten sich die Qualifikationskriterien nicht ausschließlich nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei allen Major-Turnieren der PDC und der BDO in den zwölf Monaten zuvor. Da es hier aufgrund der COVID-19-Pandemie zu einigen Veränderungen und Absagen im Turnierkalender kam, wurden die Qualifikationskriterien zum Teil verändert und angepasst.

Folglich waren für den Grand Slam of Darts 2020 qualifiziert:

 Die 22 PDC Qualifikanten (PDC-Major-Sieger und Finalisten, PDC Home Tour-Sieger, Sieger beim Women’s Qualifier, Sieger PDC Summer Series, Sieger PDC Autumn Series, Sieger PDC Winter Series sowie die Gewinner der PDC European Tour 2020 und Players Championships 2020, sofern nicht 22 Spieler zusammenkamen)
 Die 8 Gewinner des Qualifikationsturniers der PDC
 Die 2 BDO-Qualifikanten: Weltmeister, Weltmeisterin

PDC-Spieler, welche sich direkt qualifizieren konnten
  Peter Wright (Sieger PDC World Darts Championship 2020)
  Gerwyn Price (Sieger Grand Slam of Darts 2019)
  Glen Durrant (Sieger Premier League Darts 2020)
  Dimitri Van den Bergh (Sieger World Matchplay 2020)
  Luke Humphries (Sieger PDC World Youth Championship 2019)
  Michael van Gerwen (Sieger UK Open 2020)
  Jonny Clayton (Sieger World Cup of Darts 2020)
  Nathan Aspinall (Sieger PDC Home Tour)
  James Wade (Höchstplatzierter PDC Summer Series Order of Merit)
  Damon Heta (Höchstplatzierter PDC Autumn Series Order of Merit)
  Jermaine Wattimena (Höchstplatzierter PDC Winter Series Order of Merit)
  Lisa Ashton (Sieger PDC Women’s Qualifier)
  Gary Anderson (Zweiter World Matchplay 2020)
  Dirk van Duijvenbode (Zweiter World Grand Prix 2020)
  Adam Gawlas (Zweiter PDC World Youth Championship 2019)
  Michael Smith (Zweiter The Masters 2020)
  Rob Cross (Zweiter World Series of Darts Finals 2020)
  Joe Cullen (Sieger International Darts Open 2020)
  Devon Petersen (Sieger German Darts Championship 2020)
  José de Sousa (Sieger European Darts Grand Prix 2020)
  Ian White (Sieger Players Championship 8)
  Ryan Searle (Sieger Players Championship 3)

Sieger des PDC-Qualifikationsturniers
  Ricky Evans
  Adam Hunt
  Krzysztof Ratajski
  Ryan Joyce
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Justin Pipe
  Gabriel Clemens

BDO-Qualifikanten
  Wayne Warren (Sieger BDO World Darts Championship 2020)
  Mikuru Suzuki (Siegerin BDO World Darts Championship 2020)

Setzliste 
Die Top 8 der PDC Order of Merit der qualifizierten Spieler im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase 
Am ersten Spieltag trafen die Gruppenköpfe auf die an Position vier gesetzten Spieler und die an Position zwei gesetzten Spieler auf die an Position drei gesetzten Spieler. Am zweiten Spieltag spielten die Gewinner der ersten Partien gegeneinander, ebenso die Verlierer. Am dritten Spieltag traten dann jene Spieler gegeneinander an, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Gespielt wurde in allen Partien im Modus best of 9 legs.

Gruppe A 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 19. November 2020

Gruppe B 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 18. November 2020

Gruppe C 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 19. November 2020

Gruppe D 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 18. November 2020

Gruppe E 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 19. November 2020

Gruppe F 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 18. November 2020

Gruppe G 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 19. November 2020

Gruppe H 

1. Spieltag 16. November 2020

2. Spieltag 17. November 2020

3. Spieltag 18. November 2020

Finalrunde

Übertragung 
Für die Live-Übertragung sorgte der britische Pay-TV-Sender Sky Sports England. Im deutschsprachigen Raum wurde das Turnier von Sport1 live übertragen. Außerdem sendete der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Turnier. International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht bei darts1.de
 Bericht bei dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartwettbewerb in Coventry
Dartveranstaltung 2020